Rinehart ist der Familienname folgender Personen:

 Buck Rinehart (1946–2015), US-amerikanischer Politiker
 Gina Rinehart (* 1954), australische Bergbauunternehmerin
 Mary Roberts Rinehart (1876–1958), US-amerikanische Kriminalschriftstellerin
 William Henry Rinehart (1825–1874), amerikanischer Bildhauer

Sonstiges:
 Rinehart Peak, Berg im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 Rhinehart
 Reinhart